Лиза-Мария Карлсенг Утланд (; ) — норвежская футболистка, выступающая на позиции полузащитника за норвежский «Русенборг» и женскую сборную Норвегии.

Карьера 
Лиза-Мария Утланд начинала свою карьеру футболистки в клубе «Флёя», который вылетел из Топпсериен по итогам сезона 2010 года. В 2012 году она перешла в клуб «Амазон Гримстад» и забила за него семь голов в 23 матчах, что помогло команде спастись от вылета. В 2013 году Утланд перешла в клуб Топпсериен «Тронхейм-Эрн», в котором она преимущественно играла за основной состав, но также периодически появлялась на поле и в матчах резервной команды, выступавшей во Втором дивизионе Норвегии.

9 сентября 2019 английский клуб «Рединг» объявил о переходе в свой стан Утланд.

Карьера в сборной 
Лиза-Мария Утланд успела поиграть за сборные Норвегии нескольких возрастных категорий. В сентябре 2008 года она вместе с командой девушек до 16 лет участвовала в отборочном турнире в Эстонии к чемпионату Европы среди девушек до 17 лет 2009 года, по итогам которого норвежки прошли во второй отборочный раунд, который состоялся в Македонии в апреле 2009 года. В результате Норвегия вышла в финальный этап первенства в швейцарском Ньоне, где заняла четвёртое место. В сентябре того же года она играла за сборную Норвегии до 19 лет, которая участвовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2010 года среди девушек до 19 лет, и проиграла Германии во втором раунде, не попав в квалификацию на турнир. В 2012 году Утланд сыграла матч за команду до 20 лет, а в 2014 году — за сборную до 23 лет.

8 апреля 2015 года её вызвали на товарищеский матч главной сборной Норвегии против Нидерландов, но она не сыграла в нём. 14 мая того же года она была включена в окончательную заявку команды на чемпионат мира 2015 года, будучи единственной футболисткой в составе, не проведшей ни одного матча за сборную. Спустя 9 дней после этого она дебютировала за сборную Норвегии, в товарищеском матче против Бельгии.

Статистика

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Тонхейма-Эрна»
 Профиль на сайте eurosport.com
 Профиль на сайте fotball.no

Игроки женской сборной Норвегии по футболу
Футболистки Норвегии
Игроки ЖФК «Русенгорд»